Knyszyn (plaats), plaats in Polen
 Knyszyn (gemeente), gemeente in Polen